Halowe Mistrzostwa Krajów Bałkańskich w Lekkoatletyce 2013 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 lutego w Ataköy Atletizm Salonu w Stambule.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Turcji
2013Hala
2013 w Turcji
Zawody sportowe w Stambule